Christoph Julius Krage – nobile e militare tedesco
 Florian Krage – pallavolista tedesco
 Hans-Georg Krage – pilota motonautico tedesco
 Nicholas Krage – teologo tedesco
 Peer Krage – pilota motonautico tedesco
 Rolf Krage – re danese